La Nationalliga A 1984/85 fue la 88.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1985
Fútbol en 1984
Fútbol en 1985
Suiza en 1984
Suiza en 1985